Sant'Antonino kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Sant'Antonino, Haute-Corse, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Sant'Antonino (ort i Italien, Sicilien), Catania, 
 Sant'Antonino di Susa (kommunhuvudort), Piemonte, Provincia di Torino,

Schweiz 

 Sant’Antonino, Ticino, kommun i Ticino, 

Robotskapade Italienförgreningar